Новоми́рский — хутор в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 95 км. Расстояние до районного центра: 37 км.

История 
До 2015 года хутор Новомирский находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Нижнеалександровский сельсовет» Минераловодского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, 47 % населения — карачаевцы.

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района